У историји европских такмичења дугој више од шест деценија Црвена звезда са великим успехом суделује од 1956. године. Први наступ имала је у Митропа купу (Средњоевропски куп), а касније је прошла кроз сва релевантна европска такмичења (Куп сајамских градова, Куп победника купова, УЕФА куп, УЕФА лига Европе, УЕФА Лига шампиона, УЕФА суперкуп, Интерконтинентални куп).

Прве утакмице у европским такмичењима Црвена звезда је одиграла 1956. у Митропа купу, дугогодишњем европском такмичењу које се одржавало од 1927. до 1992. године.

Звездина европска прича у такмичењима под окриљем УЕФА почела је 3. новембра 1956. године у малом холандском граду Керкраде, смештеном у покрајини Лимбург, на самој немачкој граници. Први противник у првом Купу шампиона 1956/57. био је првак Холандије ФК Рапид Херлен (касније се у потпуности преселио у Керкраде и променио име у ФК Рода).

Трофеји 
  УЕФА Лига шампиона (1): 1990/91.
  Интерконтинентални куп (1): 1991.
  Митропа куп (2): 1958, 1968.

Збирни европски резултати 
Стање на дан 3. новембар 2022.

Резултати по сезонама

1956—1960.

1960—1970.

1970—1980.

1980—1990.

1990—2000.

2000—2010.

2010—2020.

2020—данас

Успешност у односу на земље из којих су долазили противници

Види још 
 Списак стрелаца ФК Црвена звезда по сезонама

Напомене

Спољашње везе 
 Страница Црвене звезде на сајту УЕФА

Европа
Црвена звезда